Thermoascaceae är en familj av svampar. Thermoascaceae ingår i ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thermoascaceae